Beatrix (en néerlandais, Beatrix der Nederlanden, francisé en Béatrix, ou plus rarement en Béatrice), née le  au palais de Soestdijk (Baarn), est reine des Pays-Bas du  au .

Fille aînée de la reine Juliana et du prince Bernhard des Pays-Bas, Beatrix est née princesse des Pays-Bas, d’Orange-Nassau et de Lippe-Biesterfeld. Devenue reine par l’abdication de sa mère le , elle abdique à son tour le , après  de règne, en faveur de son fils aîné, Willem-Alexander, prince d’Orange. Elle reprend alors le titre de princesse.

Biographie 
La princesse Beatrix naît le  au palais de Soestdijk à Baarn, aux Pays-Bas. Elle est l'aînée des petites-filles de la reine Wilhelmine, étant la fille aînée de la princesse héritière Juliana et du prince Bernhard zur Lippe-Biesterfeld. Dès sa naissance, elle est seconde dans l'ordre de succession, après sa mère. 

En effet, la princesse Juliana et le prince Bernhard auront encore trois filles : Irene, née en 1939, Marguerite (Margriet), née en exil au Canada en 1943, et Christine (Christina), née en 1947. La princesse Beatrix reçoit deux parrains  et trois marraines : la princesse Alice, la comtesse d'Athlone, la princesse Elisabeth de Waldeck-Pyrmont et la comtesse Allene de Kotzebue.

Seconde Guerre mondiale 
Quand les Pays-Bas sont envahis en , la famille royale néerlandaise se réfugie à Londres. La reine Wilhelmine devient l'âme de la résistance à l'occupant. Un mois plus tard, le Blitz pousse la princesse Juliana à se réfugier à Ottawa, au Canada, avec ses deux filles. Une troisième fille naît en 1943. La famille revient aux Pays-Bas le .

Études 
Béatrix est scolarisée à l'école primaire progressive Werkplaats à Bilthoven. Sa troisième sœur Christina naît en 1947. Le , sa mère Juliana succède à sa grand-mère Wilhelmine et Béatrix devient alors l'héritière présomptive au trône des Pays-Bas à l'âge de dix ans.

En , la princesse Beatrix entre à l'Incrementum, une partie du Baarnsch Lyceum, où, en 1956, elle passe ses examens et reçoit un diplôme dans les domaines art et littérature antique. Le , la princesse Beatrix célèbre son dix-huitième anniversaire. À cette date, conformément à la Constitution des Pays-Bas, elle a le droit d'assumer la Prérogative royale. Elle intègre alors le Conseil d'État. La même année, elle commence ses études à l'université de Leyde. Pendant ses premières années à l'université, elle étudie la sociologie, la jurisprudence, l'économie, l'histoire parlementaire et le droit constitutionnel. Au cours de ses études, elle suit aussi des cours sur les cultures du Suriname et les Antilles néerlandaises, la Charte du Royaume des Pays-Bas, les affaires internationales, les lois internationales, l'histoire et les lois européennes. La princesse visite également des organisations européennes et internationales diverses à Genève, Strasbourg, Paris et Bruxelles. Elle est par ailleurs un membre actif du VVSL (Union féminine des Étudiantes de Leiden). À l'été 1959, elle passe ses examens préliminaires en loi dont elle obtient le diplôme en .

Mariage 

Son apparition sur la scène politique est presque immédiatement marquée par la controverse. En 1962, la princesse fait la rencontre d'un membre de la petite noblesse allemande Claus-Georg von Amsberg, diplomate travaillant pour le ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne. L'année suivante, il emménage avec elle à Lage Vuursche, dans la commune de Baarn, au château de Drakensteyn, qu'elle a acheté quatre ans auparavant. Ils y vivent jusqu'en 1981. Un photographe prend secrètement une photographie du couple en 1965 et fait publier le cliché dans la presse. La princesse Beatrix annonce alors publiquement son intention d'épouser le jeune homme. À peine vingt ans après la guerre et l'occupation, le choix est impopulaire. Le prince Claus a servi dans les Jeunesses hitlériennes et la Wehrmacht et est associé par une partie de la population néerlandaise au nazisme. Tandis que la rue s'agite, des débats houleux ont lieu aux États généraux avant qu'un historien démontre que le jeune homme n'a pas participé de façon active aux exactions nazies.

Cependant, le mariage est l'objet de nombreuses protestations durant le jour des noces à la Westerkerk à Amsterdam le . Parmi les protestations sont écrits des slogans tels que  (« Claus dégage ! ») et  (« Rends-moi mon vélo ! »), une référence aux soldats allemands confisquant les bicyclettes hollandaises durant l'occupation du pays. Une bombe fumigène est jetée sur le carrosse royal par un groupe de Provos, ce qui cause de violents affrontements avec la police. Avec le temps cependant, le prince Claus devient l'un des membres les plus populaires de la monarchie néerlandaise et sa mort, en 2002, est largement pleurée dans tout le pays.

Le couple donne le jour à trois fils, titrés princes avec prédicat d'altesse royale :
 le prince Willem-Alexander, prince des Pays-Bas et d’Orange-Nassau, prince d’Orange, écuyer d'Amsberg (né en 1967), qui épouse en 2002 Máxima Zorreguieta (née en 1971), d'où trois filles ; prince héritier (1980-2013) puis roi des Pays-Bas (2013) ;
 le prince Friso van Oranje-Nassau von Amsberg, comte d'Orange-Nassau, écuyer d'Amsberg (1968-2013), qui épouse en 2004 sans l'autorisation du Parlement — ce qui lui fait perdre ses droits au trône — Mabel Wisse Smit (née en 1968), d'où deux filles ;
 le prince Constantijn, prince des Pays-Bas et d’Orange-Nassau, écuyer d'Amsberg (né en 1969), qui épouse en 2001 Laurentien Brinkhorst (née en 1966), d'où un garçon et deux filles.

Règne 

La reine Juliana abdique le 30 avril 1980 laissant le trône à Beatrix âgée de 42 ans. À cette occasion, des émeutes encore plus violentes que le jour de son mariage se produisent durant la cérémonie d'intronisation. Quelques personnes, y compris des squatters socialistes, profitent de l'occasion pour protester contre les mauvaises conditions de logement aux Pays-Bas et contre la monarchie en général. Ces événements sont aujourd'hui considérés comme l'un des pires épisodes d'émeutes ayant eu lieu en temps de paix dans l'histoire du pays. La nouvelle reine travaille au palais Noordeinde, autrement dit « la Vieille Cour », mais réside au Huis ten Bosch, près de La Haye depuis 1981. En 1996, elle reçoit le prix international Charlemagne d'Aix-la-Chapelle pour ses efforts pour l'unification de l'Europe. Elle est membre honoraire de l'association humaniste du Club de Rome. Les médias néerlandais notent durant les années 1990 qu'elle se rapproche de plus en plus du peuple d'où sa très forte popularité.

La reine perd son mari en 2002 puis ses deux parents en 2004. Elle est hospitalisée le  à l'hôpital Haga de La Haye pour y subir une opération : pose de prothèse du genou gauche. En 2005, elle fête à l'âge de  son jubilé d'argent ( de règne), journée nationale aux Pays-Bas. Le pays est transformé pour l'occasion en gigantesque brocante. Le Jubilé est célébré par la reine et sa famille à Scheveningen, une station balnéaire de La Haye, puis par une tournée dans douze provinces des Pays-Bas et de l'outre-mer néerlandais. Le , le prince Johan Friso, deuxième fils de la reine, est victime d'une avalanche alors qu'il skie en Autriche en compagnie d'un ami dans la station de Lech. Plongé dans un profond coma duquel il ne sort jamais, il est transféré le  dans un hôpital de Londres où demeurent son épouse et ses enfants. Il y décède le .

Abdication 

Les deux précédentes reines des Pays-Bas, Wilhelmine et Juliana, ont toutes deux abdiqué après leurs longs règnes respectifs. Le , lors d'un discours radiotélévisé, la reine Beatrix annonce officiellement abdiquer le  (fête de la Reine aux Pays-Bas et date anniversaire de son accession au trône en 1980), en faveur de son fils ainé, le prince Guillaume-Alexandre. En 2009, la date du 30 avril est déjà évoquée mais le projet d'abdication est reporté sine die, en raison du drame survenu lors de l'attentat contre le convoi royal au cours des festivités la même année. L'année suivante, en 2014, elle réemménage au château de Drakensteyn à Lage Vuursche (Baarn), où elle a vécu avec le prince Claus et leurs fils entre 1963 et 1981.

Titulature 

  -  : Son Altesse Royale la princesse Beatrix des Pays-Bas, princesse d’Orange-Nassau, princesse de Lippe-Biesterfeld ;
  -  : Sa Majesté la reine des Pays-Bas
 depuis le  : Son Altesse Royale la princesse Beatrix des Pays-Bas, princesse d’Orange-Nassau, princesse de Lippe-Biesterfeld.

La Maison royale a publié un communiqué sur les conséquences de l'abdication de la reine :

Décorations étrangères

Notes et références

Annexes

Articles connexes 

 Famille royale néerlandaise
 Liste de femmes monarques
 Émeutes du couronnement
 Liste des anciens monarques encore vivants

Liens externes 
 
 
 
 Site officiel de la maison royale des Pays-Bas
 La reine Beatrix sur le site de la monarchie néerlandaise

Reine des Pays-Bas
Héritier de la Couronne des Pays-Bas
Monarque ayant abdiqué
Beatrix des Pays-Bas
Maison d'Orange-Nassau
Noblesse néerlandaise du XXe siècle
Noblesse néerlandaise du XXIe siècle
Victime d'une tentative de meurtre
Étudiant de l'université de Leyde
Membre du club de Rome
Prix Charlemagne
Grand-croix de l'ordre d'Orange-Nassau
Grand-croix de l'ordre d'Isabelle la Catholique
Grand-croix de la Légion d'honneur
Grand-croix avec collier de l'ordre de Saint-Olaf
Grand-croix de l'ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne
Grand-croix avec collier de l'ordre de la Rose blanche
Grand-croix avec collier de l'ordre de Vytautas le Grand
Grand-croix de l'ordre du Sauveur
Grand-croix avec collier de l'ordre du Faucon
Grand-croix de l'ordre national de la Croix du Sud
Grand-croix de l'ordre national du Lion du Sénégal
Grand-croix de l'ordre de Bonne Espérance
Grand cordon de l'ordre de la République (Tunisie)
Grand cordon de l'ordre de Léopold
Grand collier de l'ordre de l'Infant Dom Henri
Grande étoile de l'ordre du Mérite autrichien
Chevalier grand-croix au grand cordon de l'ordre du Mérite de la République italienne
Chevalier grand-croix de l'ordre du Lion néerlandais
Dame grand-croix de l'ordre royal de Victoria
Chevalier de l'ordre souverain de Malte
Chevalier de l'ordre de l'Éléphant
Grand-croix de l'ordre du Soleil
Chevalier de l'ordre espagnol de la Toison d'or (XXe siècle)
Collier de l'ordre de l'Étoile de Roumanie
Récipiendaire de l'ordre de l'Aigle blanc
Récipiendaire du collier de l'ordre de la Croix de Terra Mariana
Récipiendaire de l'ordre du Chrysanthème
Récipiendaire de l'ordre des Saintes-Olga-et-Sophie
Récipiendaire de la médaille d'or du Congrès des États-Unis
Récipiendaire de l'ordre des Séraphins
Récipiendaire de l'ordre de Zayed
Dame de la Jarretière
Ordre du mérite (Chili)
Ordre du Libérateur
Naissance en janvier 1938
Naissance à Baarn